Vandal bezeichnet:

 Vandal (Schiff), Binnentanker mit dieselmechanischem und dieselelektrischem Antrieb
 HMS Vandal (P64), Unterseeboot der U-Klasse der Royal Navy

Vandal ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Vandal (1853–1910), französischer Historiker und Mitglied der Académie française
 Thierry Vandal, kanadischer Manager